Athamanta gigantea är en flockblommig växtart som beskrevs av David Don. Athamanta gigantea ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
gigantea